Европейско първенство по волейбол за мъже 1955 е четвъртото издание на събитието. Организирано е от Европейската конфедерация по волейбол и се провежда от 15 до 26 юни 1955 г. в Букурещ, Румъния.

Отбори

Система на провеждане на шампионата 
14 отбора са разпределени в 4 групи. Първите два от всяка група се класират за финалния етап където се играе всеки срещу всеки. Заелите 3 и 4 място в предварителните групи разпределят местата от 9 до 14 по същата система.

Предварителен етап

Група А 

|}

|}

Група В 

|}

|}

Група С 

|}

|}

Група D 

|}

|}

Разпределяне на местата 9 – 14 

|}

|}

Финален етап 

|}

|}

Крайно класиране

Състав на отбора на България 
Никола Чалъшканов, Деньо Денев, Андрей Галъбинов, Генчо Генчев, Борис Гюдеров, Людмил Гюдеров, Никола Лечев, Боян Мошалов, Янко Оташлийски, Панайот Пондалов, Тодор Симов, Никола Тасков, Тодор Бутов. Главен треньор – Георги Кръстев.

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол